Умлаут — діакритичний знак
 Умлаут — фонетичне явище сингармонізму в деяких мовах (германських, кельтських, а також уральських і алтайських).